

Patronyme 

 Éric Jouan (1964-), journaliste français
 Éva Jouan (1857-1910), poétesse française
François Jouan (1920-2009), helléniste et universitaire français
 Henri Jouan (1821-1907), navigateur, géographe, naturaliste et ethnologue français
 Hélène Jouan (?-), journaliste française de radio
 Jacques Casimir Jouan (1767-1847), général français de la Révolution et de l’Empire
 Jean-Auguste Nicola, dit « Jouan » (1895-?), compositeur français
 Loïc Jouan (1963-), footballeur français
 Matthias Jouan (1984-), joueur de football français
  (1985-), joueur de tennis français
 Romain Jouan (1994-), gymnaste français
 Vincent Jouan, acteur français
 Yves Jouan (1951-), poète français

 François Le Saulnier de Saint-Jouan (1784-1847), armateur pour la guerre de course, cousin du corsaire Surcouf.
 François Le Saulnier de Saint-Jouan (1822-1874) armateur pour la pêche à Terre-Neuve, maire de Binic.
 Louis Le Saulnier de Saint-Jouan (1848-1820) officier de mobilisés en 1870, maire de Binic.
 Régis de Saint-Jouan (1921-2005), archiviste et historien breton

Toponyme 

 Saint-Jouan-des-Guérets, commune française d'Ille-et-Vilaine.
 Saint-Jouan-de-l'Isle, commune française des Côtes d'Armor.

Autre 
 Les Jouan-jouan ou Ruanruan était le nom d’une confédération de tribus nomades des frontières septentrionales de Chine de la fin du  jusqu’à la fin du .
Thomas Jouannet, acteur suisse. 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme breton